

Antiquité
 Moloch est un terme antique désignant un sacrifice et/ou une divinité.

Cinéma 
 Moloch est un film russe d'Alexandre Sokourov, relatant les relations entre Hitler et Eva Braun.

Arts et littérature 
 Hector Moloch (1849-1909) est le pseudonyme d'un caricaturiste du .
 Moloch est un roman français de Thierry Jonquet.
 Moloch est un auteur de bandes dessinées.
 Moloch est un supervilain issu de l'univers uchronique du roman graphique Watchmen.
 Le Cri du Moloch est un album de la série de bande dessinée Blake et Mortimer.

Télévision 
 Moloch,  en version originale, est le huitième épisode de la première saison de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Moloch, est une mini-série franco-belge diffusée en 2020.

Biologie 
 Moloch est un nom vernaculaire d'un agame, Moloch horridus, appartenant au genre Moloch.
 Theloderma moloch est une grenouille de la famille des Rhacophoridae.

Musique 
 Moloch est un groupe de death metal français

Homonymie de titre